Underklasse kan henvise til flere forskellige begreber:

 Underklassen er den lavest rangerende samfundsklasse 
 Systematik (biologi)